Gransjön (Gransjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gransjön (Adelövs socken, Småland), sjö i Tranås kommun,  (13,8 ha)
Gransjön (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Gransjön (Bäckaby socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (30,1 ha)
Gransjön (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Gransjön (Jälluntofta socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (12,7 ha)
Gransjön (Lannaskede socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (7,77 ha)
Gransjön (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (15,9 ha)
Gransjön (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (5,62 ha)
Gransjön (Villstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (22,8 ha)
Lilla Gransjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (16,8 ha)
Norra Gransjö, sjö i Högsby kommun, 
Stora Gransjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (14,3 ha)
Södra Gransjö, sjö i Högsby kommun,  (16,4 ha)
Ekelunds Gransjö, sjö i Vänersborgs kommun,  (3,71 ha)
Gransjön (Bergstena socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun, 
Gransjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (20 ha)
Gransjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Gransjön (Rödene socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (2 ha)
Gransjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (8,17 ha)
Gransjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Lilla Gransjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Stora Gransjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Västra Gransjön, sjö i Tranemo kommun, 
Östra Gransjön, sjö i Tranemo kommun, 
Gransjön (Asby socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (25,4 ha)
Gransjön (Gammalkils socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (9,08 ha)
Gransjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (1,8 ha)
Gransjön (Kvillinge socken, Östergötland, 650676-151905), sjö i Norrköpings kommun, 
Gransjön (Kvillinge socken, Östergötland, 650694-152069), sjö i Norrköpings kommun, 
Gransjön (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (41,2 ha)
Gransjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Gransjön (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (46,3 ha)
Gransjön (Stora Åby socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun,  (6,69 ha)
Gransjön (Svinhults socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (18,8 ha)
Gransjön (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (7,24 ha)
Gransjön (Västra Hargs socken, Östergötland), sjö i Mjölby kommun,  (4,93 ha)
Gransjön (Åsbo socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (7,81 ha)
Lilla Gransjön, Östergötland, sjö i Motala kommun, 
Stora Gransjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Stora Gransjön (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (7,25 ha)
Gransjön (Björnlunda socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Gransjön (Lilla Malma socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Gransjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (17,4 ha)
Gransjön (Fellingsbro socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (9,86 ha)
Gransjön (Sala socken, Västmanland), sjö i Heby kommun och Sala kommun,  (10,3 ha)
Lilla Gransjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (10,7 ha)
Stora Gransjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (20,7 ha)
Gransjön (Svanskogs socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (89,7 ha)
Gransjön (Södra Finnskoga socken, Värmland, 671841-133789), sjö i Torsby kommun,  (12,1 ha)
Gransjön (Södra Finnskoga socken, Värmland, 672682-131991), sjö i Torsby kommun,  (11,3 ha)
Gransjön (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (48,7 ha)
Lilla Gransjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (36,1 ha)
Stora Gransjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (68,8 ha)
Gransjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (63,8 ha)
Stora Gransjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (26,4 ha)
Gransjön (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (1,46 km²)
Gransjön (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (16,2 ha)
Gransjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (73,9 ha)
Gransjön (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (51,4 ha)
Gransjön (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (57 ha)
Stor-Gransjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (12,6 ha)
Gransjön (Stöde socken, Medelpad, 691219-153542), sjö i Sundsvalls kommun,  (62,9 ha)
Gransjön (Stöde socken, Medelpad, 692866-154650), sjö i Sundsvalls kommun,  (43,2 ha)
Gransjön (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Stor-Gransjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (70,6 ha)
Gransjön (Bjurholms socken, Ångermanland, 708661-166070), sjö i Bjurholms kommun,  (8,19 ha)
Gransjön (Bjurholms socken, Ångermanland, 709617-164710), sjö i Bjurholms kommun,  (8,4 ha)
Gransjön (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (41,8 ha)
Gransjön (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (50 ha)
Gransjön (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (2,08 km²)
Gransjön, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (27,4 ha)
Gransjön (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (15,7 ha)
Gransjön (Vilhelmina socken, Lappland, 715911-158246), sjö i Vilhelmina kommun,  (3,36 km²)
Gransjön (Vilhelmina socken, Lappland, 718517-151389), sjö i Vilhelmina kommun,  (36,1 ha)
Gransjön (Vilhelmina socken, Lappland, 725379-148492), sjö i Vilhelmina kommun,  (2,48 km²)
Gransjön (Åsele socken, Lappland, 711908-158661), sjö i Åsele kommun,  (7,71 ha)
Gransjön (Åsele socken, Lappland, 714069-158177), sjö i Åsele kommun,  (99 ha)

Se även
Gransö pensionat, före detta pensionat i Sankt Anna socken, se Sankt Anna socken

Gransjö skans, skans i nuvarande Sollefteå kommun, nära Jämtlandsgränsen, 
Granträsket
Gränsjön
Grantjärn
Kuusijärvi (finska)
Kuossajaure (samiska), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,25 ha)
Kuossaure (samiska), sjö i Jokkmokks kommun,  (64,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn